Ølsted Sogn henviser til flere artikler:
 Ølsted Sogn (Frederiksværk Kommune) – et sogn i Frederiksværk Kommune og i Frederiksværk Provsti
 Ølsted Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Århus Kommune og i Århus Nordre Provsti
 Ølsted Sogn (Hedensted Kommune) – et sogn i Hedensted Kommune og i Hedensted Provsti